Ummon () — узбекская музыкальная группа, созданная Захидом Рихсиевым. Группа получила известность в 2007—2008 годах с песней «Silent Night».

История 
Группа была основана в 1984 году Захидом Рихсиевым. Первый концерт группы состоялся в сентябре 2010 года в Летнем дворце «Туркестан», а второй в июня 2011 года во Дворце искусств — «Истикляль» в 2 сессии, а третий 17 сентября 2011 года в Летнем дворце «Туркестан». С 27 по 28 мая — во Дворце искусств «Истикляль», прошла концертная программа «Помни».

Летом 2018 году группа распалась, Захид Рихсиев стал сольным исполнителем, а Джасур и Шахрух стали именоваться «Ummon».

В начале 2020 года Джасур Рапиков покинул группу и продолжил свою деятельность под псевдонимом Шахрух, а в 2020 году Шахрух тоже ушёл из музыкальной группы.

14 ноября 2022 года от рака скончался Джасур Рапиков, который был бывшим солистом.

Состав 
 Захид Рихсиев — певец
 Джасур Рапиков — солист, певец
 Шахрух Исамухамедов — продюсер

Дискография

Синглы

Примечания 

Музыкальные коллективы Узбекистана